Ла Палангана има више значења:

 Ла Палангана (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палангана (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палангана (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палангана (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палангана (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палангана (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палангана, Рамиро Мартинез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палангана (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику